Manhartsberg bezeichnet:

 einen Höhenzug in Niederösterreich, siehe Manhartsberg
 Manhartsberg (Obertaufkirchen), Ortsteil von Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Manhartsberg (Gemeinde Schönberg), Ortsteil von Schönberg am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Manhartsberg (Gemeinde Peterskirchen), Ortschaft der Gemeinde Peterskirchen, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich